Die Belagerung von Grol (Groenlo) steht für:

 Die Belagerung von Groenlo (1595) durch Moritz von Oranien, erfolglos
 Die Belagerung von Groenlo (1597) durch Moritz von Oranien, erfolgreich
 Die Belagerung von Groenlo (1606) durch Ambrosio Spinola, erfolgreich
 Die Belagerung von Groenlo (1627) durch Friedrich Heinrich von Oranien, erfolgreich
 Die Belagerung von Groenlo (1672) durch Christoph Bernhard von Galen, erfolgreich